SHM steht für:

 Schlachthof München, eine Anlage zur Schlachtung und zum Großhandel für Lebensmittel in München
 Segelclub Hansa Münster, deutscher Segelverein
 Structural Health Monitoring, eine Methode, um kontinuierlich Anhaltspunkte über die Funktionsfähigkeit von Bauteilen und Bauwerken zu erhalten
 Swedish House Mafia, schwedische House-Band
Society of the Helpers of Mary,   indischer Frauenorden
Somatische Hypermutation, Mutation außerhalb der Keimbahn
IATA-Code für den Nanki–Shirahama Flughafen in Shirahama (Wakayama)

Abkürzung